Arondismentul Grande-Terre (în ) este un arondisment din Guadelupa, Franța.

Componență
Arondismentul e format din 23 de cantoane :
Les Abymes-1 
Les Abymes-2 
Les Abymes-3 
Les Abymes-4 
Les Abymes-5 
Anse-Bertrand 
Capesterre-de-Marie-Galante 
La Désirade 
Grand-Bourg 
Le Gosier-1 
Le Gosier-2 
Morne-à-l'Eau-1 
Morne-à-l'Eau-2 
Le Moule-1 
Le Moule-2 
Petit-Canal 
Pointe-à-Pitre-1 
Pointe-à-Pitre-2 
Pointe-à-Pitre-3
Saint-François
Saint-Louis 
Sainte-Anne-1 
Sainte-Anne-2

Grande-Terre